Чемпіонат Франції 2002—2003 () — 65-й сезон чемпіонату Франції з футболу. Чемпіоном вдруге поспіль став «Ліон».

Команди учасники першості

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Осер взяв участь у Кубку УЄФА 2003—2004 як переможець Кубку Франції 2002—2003.
2. Клуб Сошо взяв участь у Кубку УЄФА 2003—2004 як фіналіст Кубку французької ліги 2002—2003.
3. Клуб Ланс взяв участь у Кубку УЄФА 2003—2004 через Рейтинг Fair Play УЄФА, оскільки фінішував першим у рейтингу Fair Play Франції.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Ліга 1 на soccerway 
 Ліга 1 на rsssf  

Ліга 1
Франція
Франція
2002 у французькому спорті
2003 у французькому спорті